

Медфорд — місто, штат Мен
 Медфорд — місто, штат Массачусетс
 Медфорд — місто, штат Міннесота
 Медфорд — місто, штат Оклахома
 Медфорд — місто, штат Орегон
 Медфорд — місто, штат Вісконсин
 Медфорд — місто, штат Вісконсин
 Медфорд — селище, штат Нью-Джерсі
 Медфорд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк